Oichalia (Οἰχαλία) ist der Name mehrere antiker Ortschaften in Griechenland:
 Oichalia (Eretria), Dorf bei Eretria auf der Insel Euboia
 Oichalia (Messenien), ein im Schiffskatalog von Homer genannter Ort, dessen Lage schon in der Antike umstritten war.
 Oichalia (Thessalien) ein oder zwei Orte in Thessalien, Königsstadt von Eurytos.

Zudem Name einer mythischen Person:
 Oichalia (Frau des Melaneus), Frau des Melaneus und Mutter von Eurytos.

Siehe auch:
Ichalia